Der Hufschlag ist das Aufschlagen der Hufe beim Gang des Pferdes und mithin das Geräusch, das dadurch verursacht wird.

Siehe auch
Hufschlag (Reiten)

Weblinks

Einzelnachweise 

Tierlaut
Huf
Pferd als Thema